Gens Servília, gens romana originalment patrícia i després també plebea.
 Servília Major, mare de Marc Juni Brut tiranicida i amant de Juli Cèsar.
 Servília Menor, segona esposa de Luci Licini Lucul·le (cònsol 74 aC).